Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Італія
Італія 2010